Goranboy kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Goranboj, distrikt, 
 Goranboy (distriktshuvudort i Azerbajdzjan), Goranboj, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar